In the Beginning ist Titel bzw. -bestandteil:
 In the Beginning (2000), US-Bibelfilm
 Romy and Michele: In the Beginning, US-amerikanische Filmkomödie (2005)
In the Beginning, Volumes 1 & 2, Jazzalbum von Dr. Lonnie Smith (2012)
In the Beginning, The Beatles’ First, Album (1970)